Forronerão Ao Vivo: Gaúcho da Fronteira e Brasas do Forró é um álbum ao vivo do cantor Gaúcho da Fronteira e da banda de forró eletrônico Brasas do Forró, lançado pela gravadora Warner Music no ano de 1999. Possui 14 faixas e a música que deu nome ao álbum fala, de modo descontraído, da mistura dos dois gêneros regionais (forró e vanerão), que se aproximam pela presença da sanfona como instrumento central.

Faixas 

Brasas do Forró
Álbuns de 1999
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela Warner Music Brasil